Чинков Анатолій Федорович (1921—2006) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Чинков Віктор Миколайович — доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник, заслужений діяч науки і техніки України.